Mexicos Grand Prix 2017 (officielle navn: Formula 1 Gran Premio de México 2017) var et Formel 1-løb som blev afholdt 29. oktober 2017 på Autódromo Hermanos Rodríguez i Mexico City, Mexico. Det var den attende runde af Formel 1-sæsonen 2017.

Løbet blev vundet af Max Verstappen fra Red Bull Racing, mens andenpladsen gik til Valtteri Bottas fra Mercedes GP, og tredje til Ferraris Kimi Räikkönen. VM-føreren Lewis Hamilton sikrede sig sit fjerde verdensmesterskab, eftersom Sebastian Vettel kun formåede at tage fjerdepladsen og dermed ikke længere havde mulighed for at indhente Hamiltons føring.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
 - Daniel Ricciardo fik en gridstraf på 20 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Brendon Hartley fik en gridstraf på 20 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Fernando Alonso fik en gridstraf på 20 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Stoffel Vandoorne fik en gridstraf på 35 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.
 - Pierre Gasly fik ikke sat en tid i Q1, men fik tilladelse fra løbsledelsen til at starte løbet. Han fik også en gridstraf på 20 placeringer for at have overskredet bilens motorkomponentkvote.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Mexicos Grand Prix
Formel 1 2017